Neutrale Zone bezeichnet:

Politik:
 Neutrale Zone (Ceuta), eine entmilitarisierte Pufferzone zwischen der spanischen Exklave Ceuta und Marokko 
 Neutrale Zone (Melilla), eine entmilitarisierte Pufferzone zwischen der spanischen Exklave Melilla und Marokko

Geschichte:
 Neutrale Zone (Gibraltar), eine im Jahre 1728 vereinbarte ehemalige entmilitarisierte Pufferzone zwischen der britischen Kolonie Gibraltar und Spanien, im Jahre 1908 zwischen Gibraltar und Spanien aufgeteilt
 Neutrale Zone (Irak/Saudi-Arabien), ein ehemaliges gemeinsam verwaltetes Gebiet zwischen Saudi-Arabien und dem Irak (1922–1991)
 Neutrale Zone (Kuwait/Saudi-Arabien), ein ehemaliges gemeinsam verwaltetes Gebiet zwischen Saudi-Arabien und Kuwait (1922–1970) 
 Neutrale Zone (Togo), das Salaga-Gebiet, ein ehemaliges umstrittenes Kolonialgebiet in Westafrika
 das Hinterland der deutschen Kolonie Kiautschou, siehe Kiautschou #Hinterland

Technik:
 bei Gleichstrommaschinen der Bereich der Kommutierung, siehe Gleichstrommaschine #Ankerrückwirkung

Sport:
 das mittlere Drittel eines Eishockeyspielfeldes, siehe Eishockeyregeln #Spielfeld

Literatur:
 einen entmilitarisierten Weltraumbereich in der Science-Fiction-Welt von Star Trek

Siehe auch:
 Entmilitarisierte Zone
 Niemandsland
 Neutrales Gebiet